Petr Pan nebo Peter Pan může být:

Petr Pan, fiktivní divadelní, literární a filmová postava chlapce ze Země Nezemě z díla J. M. Barrieho

Filmy 
Petr Pan (film, 1924), první němá filmová podoba z roku 1924
Petr Pan (film, 1953), kreslený film společnosti Walt Disney z roku 1953
televizní muzikál z roku 1976
běloruský muzikál vysílaný sovětskou televizí z roku 1987
Petr Pan (film, 1988), australská animovaná verze z roku 1988
Petr Pan a piráti, americký animovaný televizní seriál z roku 1990
Petr Pan: Návrat do Země Nezemě americký animovaný film z roku 2002 společnosti Walt Disney
Petr Pan (film, 2003), britsko-americký hraný film z roku 2003

Knihy 
Petr Pan v Kensingtonském parku, kniha J. M. Barrieho z roku 1906
Petr Pan a Wendy, kniha J. M. Barrieho z roku 1911
Petr Pan (kniha) (v anglickém originále:Peter Pan and Wendy), kniha J. M. Barrieho, spoluautorka May Clarissa Gillington Byron
Petr Pan v šarlatovém plášti – autorka Geraldine McCaughrean